Koubia (plaats) - plaats in Guinee, hoofdplaats van onderstaande prefectuur
 Koubia (prefectuur) - prefectuur in Guinee